Niemcy:
 Greiz – powiat w kraju związkowym Turyngia
 Greiz – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz

Inne:
 Honda Greiz